Roncourt (Moselle), en gemeente in het departement Moselle
Roncourt (Vosges), een voormalige gemeente in het departement Vosges, sinds 1978 onderdeel van de gemeente Hagnéville-et-Roncourt.